Schneller als der Tod steht für:

 Schneller als der Tod (1925), deutscher Abenteuerstummfilm von und mit Harry Piel (1925)
 Schneller als der Tod (1995), US-amerikanischer Film von Sam Raimi (1995)
 Schneller als der Tod (Bazell), Roman von Josh Bazell (2009)
 Schneller als der Tod (Bentz), Roman von Hans G. Bentz (1975)